Henry A. Wise (1806-1876) – politico statunitense
 Henry A. Wise (1906-1982) – politico statunitense